Diaspora Suriname Internationaal
Dutch Securities Institute
Dienst Speciale Interventies
Nintendo DSi
DSI regenwater infiltratie